Der President’s Cup 2017 war ein Tennisturnier, das vom 17. bis 23. Juli 2017 in Astana stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 57 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 51 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 50 kB)

ATP Challenger Astana
ATP Challenger Tour 2017